UC steht für:

verschiedene Universitäten:
 University of California, eine Bezeichnung mehrerer Universitäten:
 University of California, Berkeley
 University of California, Davis
 University of California, Irvine
 University of California, Los Angeles
 University of California, Merced
 University of California, Riverside
 University of California, San Diego
 University of California, San Francisco
 University of California, Santa Barbara
 University of California, Santa Cruz
 Hastings College of Law
 University of Chicago
 University of Cincinnati
 University of Connecticut
 University of Canberra
 Universität Coimbra
 Universität Kantabrien in Santander, Kantabrien
 University College, eine Bezeichnung, die verschiedene Universitäten tragen

Sonstiges:
 Uran(IV)-carbid
 die Unification Church des Koreaners Mun Sun-myung, zu dt. Vereinigungskirche
 UC (Ultrachronos), einen Roman von Helmut Krausser
 UC (IM), einen Clienten für Instant Messenger
 UC Browser, einen Webbrowser für mobile Geräte
 UC Card, ein japanisches Kreditkarten-Unternehmen
 Union Camerounaise, eine historische Partei in Kamerun
 Universum Center, Hochhaus in Ulm
 Unreal Championship, ein PC-Spiel von Epic Games und Digital Extremes
 UC (uncacheable combining), einen Video Memory Cache Mode der Hauptplatine und der Grafikkarte
 you see in der Chatsprache
 Mikrocontroller (µC)
 UEFA Cup
 Ulcerative colitis, im deutschsprachigen meist umgekehrt Colitis ulcerosa
 Underpinning Contract, siehe Service Level Agreement oder Operational Level Agreement
 Unified Communications
 Universal Current, internationale Abkürzung für universelle Steuerspannung; siehe Allstrom
 Rinspeed UC?, Elektroauto (Konzeptfahrzeug)

UC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Sogndal in der Provinz Vestland

Uc steht für:
 Uc, Grenzgebiete im Mittelalter zwischen der christlichen und der muslimischen Welt

Abkürzung